Nissos – w mitologii greckiej syn Pandiona
 Nissos – w mitologii greckiej towarzysz Eneasza